Humpata kan syfta på följande platser:

Angola 

 Planalto da Humpata, platå, Huíla, 
 Município Humpata, kommun, Huíla, 

Robotskapade Angolaförgreningar